Silent Witness è un film per la televisione del 2000 diretto da Matthew Penn.

Messe in onda internazionali 
Uscita negli  USA: 2000

Collegamenti esterni